Warehouse: Songs and Stories — шестой и последний студийный альбом американской рок-группы Hüsker Dü, вышедший в  году.

Об альбоме 
Warehouse: Songs and Stories — второй альбом Hüsker Dü, выпущенный на Warner Bros. Это двойной альбом, изначально выпущенный на двух виниловых пластинках. Группа распалась после тура в его поддержку.

Warehouse: Songs and Stories добрался до 117-го места в Billboard Top 200, а также продержался неделю в UK Albums Chart на 72-м месте.

Песни «Could You Be the One?», «She’s a Woman (And Now He Is a Man)» и «Ice Cold Ice» были выпущены в качестве синглов.

Список композиций

Участники записи 
 Грег Нортон — бас-гитара, вокал
 Боб Моулд — гитара, вокал
 Гранд Харт — барабаны, вокал

Примечания 

Альбомы Hüsker Dü
Альбомы 1987 года
Альбомы альтернативного рока
Двойные альбомы
Альбомы Warner Bros. Records